Галилеа има више значења:

 Галилеа
 Галилеа (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Галилеа, Потреро Каризал (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Галилеа, Рачел Касаус Асмитија (Пичукалко), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Галилеа (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Галилеа (Бенемерито де лас Америкас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Галилеа, Тинаха Верде (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Галилеа (Росарио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Галилеа (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Галилеа (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Галилеа (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Галилеа (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику